Fayence-Kachelofen steht für:

 einen Kachelofen aus Fayence-Keramik
 den Fayence-Kachelofen (Isny im Allgäu)